«Fuck You!» (названный «Forget You» на версии для радио) — песня американского исполнителя Cee Lo Green из его третьего студийного альбома The Lady Killer. 19 августа 2010 года на YouTube было выпущено музыкальное видео, в котором текст песни появляется на стилизованных под старую плёнку задних планах различных цветов. Видео распространялось по интернету, набрав свыше двух миллионов просмотров в течение недели после выпуска . 1 сентября 2010 года был выпущен официальный клип . Ремикс с участием 50 Cent сопровождался видео, подобным первоначальному. Также был выпущен ремикс американской группы Chiddy Bang. Кавер-версия «Forget You» была исполнена трио Vazquez Sounds в 2012 году.

Песня возглавила чарты в Нидерландах и Соединённом Королевстве. Она входила в лучшую десятку в Австралии, Бельгии (Фландрия), Канаде, Дании, Венгрии, Ирландии, Новой Зеландии, Испании и Швеции. В США она добралась до 2-й строчки в Billboard Hot 100.

Версии 
Песня была выпущена в различных версиях. Версия для радио была названа «Forget You», другая — просто «FU». Оба варианта продавались в американском iTunes Store. Первоначальная и цензурная версии, а также сопровождающее видео были включены в мини-альбом «F**k You — Deluxe Single», выпущенный на iTunes. В американском iTunes Store оригинальная версия была выпущена 19 августа, цензурная версия — 14 сентября, версия «FU» — 21 сентября 2010 года.

9 ноября 2010 года Cee Lo Green исполнял песню вживую в программе The Colbert Report, при этом он заменял заглавную фразу на «Fox News».

Кавер-версии 
 Шведская слиз-рок-группа Vains of Jenna записала «Fuck You» для своего кавер-альбома 2011 года Reverse Tripped. Помимо альбома она вошла в сборник Valentine’s Day Collection for the Broken Hearted, выпущенный 1 января 2011 года на лейбле Goldenlane Records. Версия Vains of Jenna имеет другую аранжировку, а также включает фрагмент песни Рода Стюарта «Maggie May» («Maggie May» имеет одну структуру с «Fuck You»). Группа использовала лишь первый куплет и припев, пропустив второй припев, переход и концовку версии Си Ло Грина. Песня была выпущена в качестве единственного сингла с альбома, и на неё был снят клип. Также была выпущена цензурная версия песни «Forget You» для ротации на радио.
 Sleeping with Sirens записали кавер-версию песни для сборника 2011 года Punk Goes Pop 4.
Техасская команда Kid Liberty из города Шерман записали свою кавер-версию на «Fuck You», которая вышла на их [EP] Give Up. Give In. в 2011 году

Чарты

Отзывы

Примечания 

Песни 2010 года
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Песни производства Smeezingtons
Синглы Elektra Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40